Antoine Arnault (1977) – dirigente d'azienda
 Antoine-Vincent Arnault (1766-1834) – politico, poeta e drammaturgo francese
 Bernard Arnault (1949) – imprenditore francese
 François-Alphonse Arnault (1818-1860) – attore e drammaturgo francese
 Henri Arnault de Zwolle (1400-1466) – medico, astronomo e astrologo fiammingo
 Sophie Arnould (1740-1802) – cantante e attrice francese